Кир'ян Надія Володимирівна — дитяча письменниця, поетеса, перекладачка, журналіст, член Національної спілки письменників України.
 Кир'ян-Верещинський Олександр Павлович — бандурист, педагог, член Національної спілки кобзарів.